

Patronyme 
Jdanov (masculin ; ) ou Jdanova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Aleksandr Jdanov (1985-), coureur cycliste russe
 Andreï Jdanov (1896-1948), homme politique soviétique (voir aussi : Jdanovisme)
 Dmitri Jdanov (1969-), coureur cycliste russe
 Iana Jdanova (1988-), féministe et activiste ukrainienne
 Ivan Jdanov (1988-), juriste et homme politique russe
 Vassili Jdanov (1963-), coureur cycliste ukrainien

Paronyme 
 Rob Janoff, graphiste américain

Patronyme russe
Patronyme ukrainien